Kráska může být :

 označení pro krásnou ženu – krasavice
 v přeneseném významu někdy i označení pro krásnou věc či předmět (např. vozidlo, letadlo apod.)

v kultuře
 Kráska a zvíře – více různých významů (rozcestník)
 Kráska v nesnázích – český film režiséra Jan Hřebejka z roku 2006
 Memphiská kráska – americko-britsko-japonský válečný film z roku 1990 režiséra Michaela Catona-Jonese 
 Kráska a ošklivka – americký film z roku 2008 režiséra Toma Putnama

v botanice
 kráska (Cladanthus) – hvězdnicovitá rostlina
 kráska arabská (Cladanthus arabicus)

Podobné názvy 
 Kraska – rod ptáků